Платава — село у Репйовському районі Воронезької області РФ.
 Платава — село в Конишевському районі Курської області РФ.
 Платава — село в Новодеревеньковському районі Орловської області РФ.

Також 
 Плотава